«Бідолахи» () — майбутній фільм режисера Йоргоса Лантімоса. Він заснований на однойменному романі Аласдера Грея 1992 року.

У ролях

Виробництво 
У лютому 2021 року було повідомлено, що Йоргос Лантімос і Емма Стоун возз’єднаються в проекті, а зйомки почнуться восени 2021 року. Віллем Дефо почав переговори про приєднання до акторського складу наступного місяця. У квітні Рамі Юсеф вів переговори про приєднання. У травні буде підтверджено, що Дефо та Юсеф приєднаються, а Марк Руффало та Джеррод Кармайкл також поповнили акторський склад у травні.  У вересні приєжнався Крістофер Ебботт. У листопаді долучилися Маргарет Куеллі та Сюзі Бемба , а Кетрін Хантер повідомила, що вона також має роль у фільмі.

Зйомки розпочалися в серпні 2021 року в Угорщині і, відбуватимуться в Origo Studios.

Примітки

Зовнішні посилання 

 

Фільми США 2023
Фільми, зняті в Угорщині
Фільми англійською мовою